Als Urzeitkrebse werden Vertreter verschiedener Gattungen von Kiemenfußkrebsen bezeichnet

 Artemia, vor allem die Zuchtlinie Salinenkrebs
 Triops
 Branchipus schaefferi
 Schuppenschwanz (Lepidurus apus)